El término hierba del muro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Parietaria judaica
 el nombre común de la planta Parietaria officinalis